Saxon:

 Saxon — английская рок-группа, одна из ярких представителей новой волны британского хэви-металл.
 Saxon — дебютный студийный альбом английской хэви-метал-группы Saxon.

  — легковой автомобиль производства компании «Saxon Motor Car Company» (Детройт), который серийно выпускался в период с 1913 по 1923.
 AT-105 Saxon — колёсный бронетранспортёр производства Великобритании, созданный на шасси грузовика Bedford M.